Attila Szabó puede referirse a las siguientes personas:

Attila Szabó (piragüista eslovaco) (1966-), piragüista  eslovaco;
Attila Szabó (piragüista húngaro) (1963-), piragüista húngaro.